Lista stacji i przystanków kolejowych w Bawarii:

Reszta stacji posiada kategorię 6 i 7.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 
 reiseauskunft.bahn.de 

 
Bawaria